Die Philadelphia Wings sind ein Team der nordamerikanischen National Lacrosse League (NLL) und haben ihren Sitz in Philadelphia, Pennsylvania. Die Mannschaft gehörte 1987 zu den Gründungsmitgliedern der Eagle Pro Box Lacrosse League, die 1989 den Namen Major Indoor Lacrosse League (MILL) erhielt und 1998 in die NLL umgewandelt wurde. Die Wings sind das einzige Team, dass in der MILL/NLL-Geschichte in allen Saisons angetreten sind.

Erfolge 
Nachdem das Team in seinen ersten beiden Jahren im Halbfinale der Playoffs ausgeschieden war, konnte es 1989 seinen ersten Meistertitel feiern und den Erfolg im Jahr darauf wiederholen. Allerdings verpassten sie 1991 die Playoffs.

Von 1992 bis 1996 standen sie fünf Mal in Folge im Finale und konnten zweimal die Meisterschaft gewinnen. 1998 wurde die MILL in die NLL umgewandelt und die Philadelphia Wings gewannen den erstmals ausgespielten Champion’s Cup, der ab sofort als Meisterschaftstrophäe vergeben wurde.

Nach einem weiteren Gewinn des Champion’s Cup im Jahr 2001 fiel die Mannschaft in ein sportliches Loch und konnte seitdem nicht mehr die Playoffs erreichen.

Keine Mannschaft in der MILL/NLL-Geschichte hat mit sechs Meistertiteln so viele, wie die Philadelphia Wings. Hinzu kamen drei weitere Finalteilnahmen.

Saisonergebnisse 

S-N = Siege-Niederlagen; RS = Divisions-Platzierung der Regulären Saison; ET = Erzielte Tore; GT = Gegentore;

Gesperrte Rückennummern 
42 – Tom Marechek (2006)

Diese Trikots hängen als Banner im Wachovia Center. Die Nummern werden an keinen Spieler der Philadelphia Wings mehr vergeben.

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Philadelphia Wings

US-amerikanischer Lacrosseverein
Wings
Gegründet 1987